Greg es un nombre propio masculino, generalmente una forma acortada (hipocorismo) de Gregorio; ocasionalmente, Greg también es usado como apellido.  Este término también puede aludir o hacer referencia a los siguientes artículos de Wikipedia:

Personas 
 Greg Anderson (1970–), músico estadounidense y cofundador del sello Southern Lord Records.
 Greg Biffle (1969-), piloto estadounidense de automovilismo de velocidad.
 Greg Brown (1949-), cantautor folk de Iowa.
 Greg Davis (1965-), pateador (ya retirado) de fútbol americano.
 Greg Foster (1968-), deportista estadounidense y entrenador de baloncesto.
 Greg Gagne (1948-), luchador profesional retirado estadounidense, hijo de Verne Gagne.
 Greg Jackson (1952-2012), jugador de baloncesto estadounidense.
 Greg Jones (1989-), tenista profesional australiano.
 Greg LeMond (1961-), también conocido como Gregory James "Greg" LeMond, estadounidense, ciclista profesional de ruta.
 Greg Maddux (1966-), también conocido como Gregory Alan Maddux, estadounidense, lanzador derecho que jugó en las Grandes Ligas de Béisbol.
 Greg Olsen (1985-), también conocido como Gregory Walter "Greg" Olsen, deportista estadounidense, jugador profesional de fútbol americano.
 Greg Smith (1947-), también conocido como Gregory Darnell "Greg" Smith, jugador de baloncesto estadounidense.
 Greg Smith (1991-), también conocido como Gregory "Greg" Smith, jugador de baloncesto estadounidense.
 Greg Smith (1956-), deportista canadiense en piragüismo (modalidad de aguas tranquilas).
 Greg Smith (1967-),  atleta australiano y paralímpico, jugador de rugby en silla de ruedas.
 Greg Smith (1983-), también conocido como Gregory Edward Smith, actor estadounidense-canadiense.
 Greg Sutton (1957-), también conocido como Gregory Ray Sutton, jugador de baloncesto estadounidense.

Seudónimos y personajes ficticios, cómics e historietistas 
 Greg, historietista Michel Regnier (1931-1999) conocido por el seudónimo de Greg, guionista y dibujante belga, y autor de historietas (creador del personaje Aquiles Talón).
 Greg Heffley, personaje de ficción también conocido como Gregory "Greg" Heffley, creado por Jeff Kinney, y protagonista principal de la serie de libros titulados Diario de Greg.